Lenggenhager ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Lenggenhager (1805–1874), Schweizer Lehrer, Pfarrer und Historiker
 Jürg Lenggenhager (* 1943), Schweizer Musiker und Kunstmaler
 Karl Lenggenhager (1903–1989), Schweizer Mediziner